Fórmula (lógica)
Fórmula química
Fórmula (automobilismo)

Desambiguações de ciências